Dreamtime — девятый студийный альбом британской рок-группы The Stranglers, записанный с продюсером Эриком Кемпом и выпущенный в 1986 году на лейбле Epic Records.

Диск, названный в честь заглавного трека, тема которого — система верований коренных жителей Австралии, связанная с понятием Время сна, — не считается концептуальным, несмотря на то, что концепция «двойного времени», принятая у аборигенов, подробно описана на вкладыше к виниловому релизу.

Звучание альбома, стилистически продолжавшего начатое в Aural Sculpture, оказалось смягчено и замедленно; в аранжировках были использованы стил-гитара и духовая секция. Критики, отметив как лучшие песни «Nice in Nice» и «Always the Sun», в целом невысоко оценили пластинку.

Из песен альбома в концертный репертуар группы перешли «Always the Sun» и «Shaking Like a Leaf», композиция, в которой отчетливо слышны мотивы джаза и свинга.

В Epic были уверены, что сингл станет хитом, вложили в его раскрутку большие средства и соответствующие надежды связвали с альбомом. Однако сингл «Always The Sun» добрался лишь до #30 в UK Singles Chart, а сам альбом — остановился на #16.

Список композиций 
 «Always the Sun» (4:51)
 «Dreamtime» (3:43)
 «Was It You?» (3:40)
 «You’ll Always Reap What You Sow» (5:13)
 «Ghost Train» (5:04)
 «Nice in Nice» (4:03)
 «Big in America» (3:18)
 «Shakin Like a Leaf» (2:36)
 «Mayan Skies» (3:56)
 «Too Precious» (6:44)

Бонус-треки. 2001 CD 
 «Since You Went Away» (2:53)
 «Norman Normal» (4:33)
 «Dry Day» (5:02)
 «Hitman» (4:21)
 «Was it You?» (7"-версия) (2:57)
 «Burnham Beeches» (3:50)

Участники записи

The Stranglers 
 Jet Black — ударные, перкуссия
 Jean-Jacques Burnel — бас-гитара, вокал
 Hugh Cornwell — гитара, вокал
 Dave Greenfield — клавишные, бэк-вокал

Приглашённые музыканты 
 Alex Gifford — саксофон
 Hilary Kops — труба
 Martin Veysey — труба
 B.J. Cole — педал-стил-гитара
 Simon Morton — перкуссия

Примечания 

Альбомы The Stranglers
Альбомы Epic Records